Pelfrey ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Pelfrey (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Mike Pelfrey (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ray Pelfrey (* 1928), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:

 Palfrey